Quimbaya (cultuur), Zuid-Amerikaanse Indiaanse beschaving.
 Quimbaya (gemeente), gemeente in het Colombiaanse departement Quindío.